Rachel Sweet (Surinaams musicus), een Surinaams songwriter (SuriPop)
 Rachel Sweet (Amerikaans artiest), een Amerikaanse zangeres, actrice, auteur en televisieproducente